Der PartyPoker Mosconi Cup 2015 war die 22. Auflage eines seit 1994 jährlich stattfindenden 9-Ball-Poolbillardturniers, bei dem ein europäisches Team gegen ein US-amerikanisches Team spielt. Er wurde vom 7. bis 10. Dezember 2015 im Tropicana in Paradise von Matchroom Sport ausgetragen.

Die europäische Mannschaft besiegte das Team der USA mit 11:7 und gewann das Turnier damit zum sechsten Mal in Folge und zum zehnten Mal insgesamt. Sie stellte damit auch die Rekord-Siegesserie der amerikanischen Mannschaft ein, die von 1996 bis 2001 sechs Mal in Folge gewonnen hatte.

Der Niederländer Niels Feijen wurde zum dritten Mal in Folge als Most Valuable Player ausgezeichnet.

Teilnehmer

Team USA 
  Mark Wilson (nichtspielender Mannschaftskapitän)
  Shane van Boening
  Corey Deuel
  Mike Dechaine
  Justin Bergman
  Skyler Woodward
Mit 22 Jahren und sieben Monaten war Woodward als bislang jüngster Spieler Teil des amerikanischen Teams.

Team Europa 
  Marcus Chamat (nichtspielender Mannschaftskapitän)
  Niels Feijen
  Darren Appleton
  Albin Ouschan
  Karl Boyes
  Nick van den Berg

Spielplan

Weblinks 
 Offizielle Website
 Mosconi Cup 2015 auf azbilliards.com
 Mosconi Cup 2015 auf sixpockets.de

Quellen 

2015
Poolbillardveranstaltung 2015
Billardturnier in Paradise (Nevada)